Hobbs Cross (Matching) in Matching in het Engelse graafschap Essex 
 Hobbs Cross (Theydon Garnon) in Theydon Garnon in het Engelse graafschap Essex